ISEE est un sigle pouvant désigner :
 l'Institut de la statistique et des études économiques, un établissement public de la Nouvelle-Calédonie ;
 le programme ISEE (), une famille de satellites artificiels.

Voir aussi

Article connexe 
 Isée, un orateur grec